Cyprinoidea — надродина коропоподібних (Cypriniformes) класу променепері (Actinopterygii).

Класифікафія 
Надродина вміщує 2 родини.
 Родини:

 Родина Коропові (Cyprinidae)
 Родина Psilorhynchidae

Примітки 

Надродини риб
Коропоподібні